A 2009-es női kosárlabda-Európa-bajnokságot 2009. június 7. és június 20. között rendezték Lettországban. A tornát a francia válogatott nyerte, Magyarország a 14. helyen végzett.

Lebonyolítás 
A 16 csapatot 4 darab, 4 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első három helyezett jutott tovább a középdöntőbe, a negyedik helyezettek kiestek. A középdöntőben a továbbjutott csapatok két újabb csoportot alkottak, a csoportkörből az egymás elleni eredményeiket magukkal vitték és újabb körmérkőzéseket játszottak. A két középdöntő csoportból az első négy helyezett jutott a negyeddöntőbe, az ötödik és hatodik helyezettek kiestek. A negyeddöntőtől egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna. Az Európa-bajnokság első öt csapata kijutott a 2010-es női kosárlabda-világbajnokság-ra.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő

E csoport

F csoport

Egyenes kieséses szakasz

Negyeddöntők

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 7. helyért

Az 5. helyért

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 2009-es férfi kosárlabda-Európa-bajnokság

2009
Európa-bajnokság